Stoutsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stoutsville (Missouri)
 Stoutsville (Ohio)